Virunga signifie « volcan » dans la région des Grands Lacs d'Afrique, mais peut aussi faire référence à :

Toponymie 
 Montagnes des Virunga, chaîne de montagnes entre le République démocratique du Congo, l’Ouganda et le Rwanda
 Parc national des Virunga, zone protégée en République démocratique du Congo

Sport 
 Daring Club Virunga, club de football de Goma en République démocratique du Congo
 Stade de Virunga, stade de sport de Goma au République démocratique du Congo

Cinéma 
 Virunga, un film britannico-congolais réalisé par Orlando von Einsiedel en 2014